Бармин — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 Бармин, Алексей Алексеевич (1934—2010) — российский учёный в области гидромеханики.
 Бармин, Вениамин Андреевич — заслуженный работник культуры РСФСР.
 
 Бармин, Игорь Владимирович (род. 1943) — специалист в области машиностроения, член-корреспондент РАН.
 Бармин, Илья Елизарович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Бармин, Леонид Николаевич (1931—1995) — учёный-металлург.
 Бармин, Николай Михайлович (1922—1997) — советский и российский актёр.
 Бармин, Олег Вениаминович — заместитель главнокомандующего ВВС России, начальник вооружения ВВС России.
 Бармин, Сергей Фёдорович (1921—1989) — Герой Социалистического Труда, главный инженер Лентрансгаза.

Топоним 
 Бармин — мыс на востоке Чёшской губы.

См. также 
 Бармино